Карнович-Валуа:
 Карнович-Валуа, Геннадий Сергеевич (1920—1992) — актёр.
 Карнович-Валуа, Сергей Сергеевич (1899—1985) — актёр, народный артист РСФСР.